Skolvalen 2014 (officiellt benämnd som Skolval 2014) var två projekt som ägde rum 2014 i Sverige som byggde på delvis ett liknande projekt som genomfördes 2010. Tillsammans arrangerade Sveriges Elevkårer (Tidigare Sveriges Elevråds Centralorganisation), Sveriges Elevråd och Europeiska Ungdomsparlamentet projektet Skolval 2014 på uppdrag av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen). Valmyndigheten och Skolverket medverkade som samarbetspartners.

1800 skolor hade anmält sig till skolvalet till riksdagen. 1629 skolor deltog i skolvalet till riksdagen medan det var 234 skolor som deltog i skolvalet till Europaparlamentet(EU-parlamentet). Skolval till riksdagen kunde arrangeras under perioden 1 september till 12 september och skolval till Europaparlamentet kunde arrangeras under perioden 12 maj till 23 maj. För att få rösta i skolvalen behövde man gå på högstadiet i grundskolan (årskurs 7-9) eller på gymnasium. Elever som gick på särskolan i årskurs 7-10 (rösterna räknades till årskurs 7-9) och på gymnasiesärskolan (rösterna räknades till gymnasiet) kunde också delta i skolvalen.

Det var tänkt att själva röstningen och valen skulle gå till som ett riktigt riksdagsval för skolval till riksdagen och som ett riktigt eu-val för skolval till eu-valet, men rösterna räknades inte med i de riktiga valen.

Resultat från Skolval till riksdagen 2014  
1629 skolor (525 gymnasieskolor och 1104 högstadieskolor årskurs 7-9) deltog i skolvalet till riksdagen 2014. Totalt 465 960 elever var röstberättigade, 247 740 elever på högstadiet och 218 220 elever på gymnasieskolorna. 361 024 elever röstade, vilket innebär att valdeltagandet var 77,5%.

Valresultat för varje län 

Förkortning
 Centerpartiet (C)
 Kristdemokraterna (KD)
 Feministiskt initiativ (F!)
 Folkpartiet (FP)
 Miljöpartiet de gröna (MP)
 Moderata samlingspartiet (M)
 Piratpartiet (PP)
 Socialdemokraterna (S)
 Sverigedemokraterna (SD)
 Vänsterpartiet (V)
 ÖVR=Övriga partier
 VDT= Valdeltagandet

Resultat för årskurs 7-9 respektive gymnasieskolor, skolval till riksdagen 2014

Resultat för gymnasieskolor skolval till riksdagen 2014 
Det var 525 gymnasieskolor som deltog i skolvalet till riksdagen 2014. Det var totalt 247 740 elever på de 525 deltagande gymnasieskolor som var röstberättigade. Det var 165 281 elever som röstade, vilket innebär att valdeltagandet var 66,7% för gymnasieskolorna.

Resultat för årskurs 7-9 skolval till riksdagen 2014 

Det var 1104 högstadieskolor som deltog i skolvalet till riksdagen 2014. Det var totalt 218 220 elever på de 1104 deltagande högstadieskolorna (årskurs 7-9) som var röstberättigade. Det var 195 743 elever som röstade vilket innebär att valdeltagandet var 89,7% för högstadieskolorna (årskurs 7-9).

Resultat från Skolval till Europaparlamentet (EU-parlamentet) 2014 
Under tiden 12-23 maj 2014 arrangerades Sveriges första organiserade skolval inför Europaparlamentsvalet 2014. Totalt röstade 44 780 elever på 234 grund- och gymnasieskolor (168 gymnasieskolor och 66 högstadieskolor årskurs 7-9) vilket innebär att valdeltagandet var 45,8 procent.

Se även
Skolval 2006
Skolval 2010
Skolvalet 2018
Ungt val
Skolval
Riksdagsvalet 2014
Europaparlamentsvalet i Sverige 2014

Noter

Externa länkar
Sveriges elevråd - SVEA
Ungdomsstyrelsen
Sveriges ungdomsråd
Den officiella hemsida om skolvalen 2014
Resultatet ifrån skolvalet till riksdagen 2010
Resultatet ifrån skolvalet till riksdagen 2014
Resultatet ifrån skolvalet till Europaparlamentet 2014

Politik i Sverige 2014
Sveriges utbildningshistoria
Val 2014
Val i Sverige
Utbildningsåret 2014